Cristóbal de Figueroa henviser til de spanske forfattere:

 Cristóbal Mosquera de Figueroa
 Cristóbal Suárez de Figueroa